Соревнования по стрельбе их пневматической винтовки на 10 м среди женщин на летних Олимпийских играх 2008 прошли 9 августа. Приняли участие 47 спортсменок из 31 страны.

Призёры

Рекорды

Соревнования

Квалификация

Финал

Ссылки 
 Результаты по стрельбе на официальном сайте Игр